Volare signifie « voler » en italien et peut faire référence à : 
 Volare, une chanson de Domenico Modugno sortie en 1958.
 Volare (Tutto il mio folle amore), un film de Gabriele Salvatores sorti en 2019.
 Volare, une entreprise brésilienne de construction de bus.
 Volareweb, une compagnie aérienne italienne.
 Volare Airlines, une compagnie aérienne ukrainienne.

Homonymie de titre